Hubert Hurkacz a fost campionul en-titre, dar a pierdut în semifinale în fața lui Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic și Daniil Medvedev au fost în competiție pentru locul 1 mondial în clasamentl ATP la simplu la începutul turneului.  Djokovic și-a păstrat primul loc după ce  Medvedev a fost eliminat în sferturi de polonezul Hubert Hurkacz.

Carlos Alcaraz l-a învins pe Casper Ruud în finală, cu 7–5, 6–4, câștigând titlul la simplu masculin la Miami Open 2022. A fost primul său titlu ATP Tour Masters 1000 și a devenit primul spaniol care a câștigat titlul. Alcaraz a devenit cel mai tânăr deținător al titlului masculin la simplu din istoria Miami Open. Ruud a devenit primul jucător norvegian care a ajuns la o finală de Masters 1000 și primul scandinav de la Robin Söderling la Masters-ul de la Paris din 2010.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A doisprezecea calificare

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2022
ATP Tour 2022